Grassani – cognome italiano
 Ernesto Grassani – fumettista italiano
 Luigi Grassani – politico italiano